Estadio Monumental puede referirse a estos recintos deportivos:

En Argentina 
  Estadio Mâs Monumental (conocido como el Monumental) en Buenos Aires.
 Estadio Juan Domingo Perón (conocido como el Monumental de Alta Córdoba) en Córdoba.
Estadio Nuevo Monumental (conocido como el Monumental de Barrio Alberdi) en Rafaela.
 Estadio Monumental José Fierro (conocido como el Monumental José Fierro) en San Miguel de Tucumán. 
 Estadio José Dellagiovanna (conocido como el Monumental de Victoria) en Victoria (Buenos Aires). 
 Estadio Monumental de Villa Lynch (conocido como el Monumental de Villa Lynch) en Villa Lynch.

En Brasil 
 Estadio Olímpico Monumental, en Porto Alegre.

En Chile 
 Estadio Monumental David Arellano, en Santiago.

En Colombia  
 Estadio Deportivo Cali, (conocido como estadio Monumental de Palmaseca) entre Cali y Palmira, Valle del Cauca.

En Ecuador 
 Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, en Guayaquil.

En Perú 
 Estadio Monumental (conocido como estadio Monumental "U") en Lima.
 Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa.

En Venezuela 
 Estadio Monumental de Maturín en Maturín.